Григо́рий Рома́нов:
 Романов, Григорий Васильевич (1923—2008) — член Политбюро ЦК КПСС.
 Романов, Григорий Григорьевич (1907—1987) — Герой Советского Союза.
 Романов, Григорий Иванович (1809—1876) — русский садовод. Примечания